System F:
 Система F — система полиморфно типизированного лямбда-исчисления.
 System F — псевдоним голландского диджея, продюсера и композитора Ферри Корстена.

См. также 
 Байонет F — крепление фотографических объективов.